Vitez kan syfta på:

 Vitézorden – en ungersk orden.

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Vitez (stad), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Općina Vitez, kommun, Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar